El término Syracuse puede referirse a varias ciudades de Estados Unidos:

Siracusa (Nueva York)
East Syracuse (Nueva York) Suburbio de Siracusa.
North Syracuse (Nueva York) Suburbio de Siracusa.
Syracuse (Indiana)
Syracuse (Kansas)
Syracuse (Misuri)
Syracuse (Nebraska)
Syracuse (Ohio)
Syracuse (Utah)